Celle har flere betydninger:

Videnskab 
 Bistade – en celle i et bistade, også kaldet bicelle.
 Celle (statistik) – et statistisk begreb.
 Batteri (elektricitet) – en enhed i et batteri.
 genopladeligt batteri –
 Galvanisk celle – generer spænding, når der foregår en kemisk reaktion inde i cellen.
 Redox-flow-celle – er et genopladeligt batteri med eksterne elektrolytlagre, der kan gemme elektrisk energi i kemisk energi.
 Vanadium-redox-flow-celle (VRB) – er en redox-flow-celle
 Solcelle
 Brændselscelle
 Gilbert-celle
 Kommutationscelle – er en grundlæggende struktur i smps (Switch-mode-strømforsyning)i effektelektronik.

 Celle (biologi) – en biologisk enhed.
 Neuron (nervecelle) – er en celletype i nervesystemet som adskiller sig fra andre celler ved deres dendritter og aksoner og ved at være specialiseret i hurtig transmittering af signaler over store afstande
 Kropscelle –
 Kønscelle – (gameter) er de celler, der hos kønnede organismer smelter sammen og danner en befrugtet zygote, der udvikler sig til et embryo.
 Sædcelle – er den mandlige kønscelle, og dannes i mandens testikler ved sædcelledannelse (spermiogenese).
 Stamcelle –
 Epithelcelle – gruppe af celler der findes på kroppens overflader, fællestræk er er at de i fosterstadiet er dannet ud fra ektoderm.
 Muskelcelle –
 T-celle – (T-leukocyte) er en type af hvide blodlegemer, der spiller en central rolle i immunsystemet. (T for thymus).
 B-celle – er lymfocyter, som spiller en stor rolle i det humorale immunsystem. (B forkortelse: engelsk: Bursa of Fabricius; dansk: Bursa fabricii).
 Hjernecelle
 Mastcelle – er en celle der udskiller histamin og heparin.
 Nældecelle –
 Stroma (celletype) – hos planter og alger den opløsning, der afgrænses af kloroplasternes to ydre membraner og det indre membransystem (thylakoiderne).
 Gliacelle – nervesystemets anden hovedkomponent og deres hovedfunktion er at 'støtte' neuronerne, hvorfor de også kaldes "støtteceller".
 Tumorcelle –

Andet 
 Celle (rum) – et lille rum.
 Gummicelle – er en isoleringsstue hvor vægge er beklædt med blødt gummi, specielt til isolering af af psykisk syge.
 Celle (Tyskland) – en by i Tyskland.
 Terrorcelle – en enhed i en terrororganisation.
 Celle (Dragonball) – en fiktiv skurk i tegneserien Dragon Ball.

Se også 
 Ikke-cellet liv – (latin: acytota, aphanobionta), er semilivsformer som eksisterer uden en celle, fx virus.
 Fængsel